II Brygada Piechoty Legionów – brygada WP II RP
Brygady piechoty Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z numerem 2:
 2 Brygada Strzelców (PSZ)
 2 Brygada Strzelców Karpackich
 2 Brygada Strzelców Pieszych

Brygady piechoty ludowego Wojska Polskiego z numerem 2:
 2 Brygada Zaporowa

Brygady piechoty Imperium Rosyjskiego z numerem 2:
 2 Brygada Strzelców Imperium Rosyjskiego

Ukraińska
 2 Brygada Piechoty (UHA)